Vysočina (regio), een Tsjechische regio
Vysočina (okres Chrudim), een Tsjechische gemeente